Raketa (russisch „Rakete“: Ракета) steht für:

 ein österreichisches Internet-Satiremagazin, siehe Raketa (Satiremagazin)
 eine russische Uhrenmarke, siehe Raketa (Uhrenmarke)
 eine Baureihe sowjetischer Tragflügelboote, siehe Raketa (Schiffstyp)
 eine Kaktusart in Madagaskar 

griechisch: "Schläger": ρακέτα

 ein Tischtennis- ähnliches Strandspiel mit zwei Schlägern und Ball aber ohne Netz

siehe auch: Rocket